— железнодорожная станция на линиях Собу (Скорая), Тюо-Собу и Хандзомон, расположенная в специальном районе Сумида, Токио. Станция обозначена номером Z-13 на линии Хандзомон. На станции установлены автоматические платформенные ворота.

Линии 
 East Japan Railway Company
 Линия Собу (Скорая)
 Линия Тюо-Собу
 Tokyo Metro
 Линия Хандзомон

Планировка станции

JR East 
Две платформы островного типа и 4 пути.

Tokyo Metro 
Одна платформа островного типа и 2 пути.

Близлежащие станции

Ссылки 
 East Japan Railway Company: Станция Кинситё 
 Tokyo Metro: Станция Кинситё